Бакаевский сельсовет — название муниципальных образований в России:

 Бакаевский сельсовет (Кушнаренковский район) — сельское поселение, Кушнаренковский район Башкортостана.
 Бакаевский сельсовет (Оренбургская область) — сельское поселение, Северный район Оренбургской области.